Szwajcaria:
 San Maurizio – włoska nazwa gminy Sankt Moritz

Włochy:
 San Maurizio Canavese – gmina
 San Maurizio d’Opaglio – gmina

Inne:
 Kościół San Maurizio w Wenecji

Zobacz też:
 Maurizio